Die Fußball-Oberliga-Saison 1945/46 war die erste Oberliga-Saison im deutschen Fußball. Sie wurde in mehreren Staffeln gespielt. In der US-amerikanischen Besatzungszone gab es die Fußball-Oberliga Süd, in der französischen die Fußball-Oberliga Südwest. In den restlichen Teilen Deutschlands gab es noch keine Oberliga.

Süd

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Südwest 
Entsprechend der geographischen Aufteilung der französischen Besatzungszone wurde der Spielbetrieb im Südwesten in den Anfangsjahren in eine Nordgruppe und eine Südgruppe gegliedert.

Nordgruppe Saar-Pfalz-Hessen

Die anfangs Oberliga Saar-Pfalz-Hessen (gemeint war Rheinhessen) genannte Nordgruppe der Oberliga Südwest umfasste den nördlichen Teil der französischen Besatzungszone, der aus den heutigen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland bestand. Meister der ersten Saison in der Nordzonenliga wurde der 1. FC Saarbrücken. Es gab keine Absteiger, doch schieden die beiden Saarvereine vor Beginn der nächsten Saison aus, da der Saarländische Fußball-Bund eigenständig geworden war.

|}

Südgruppe West

Im ersten Jahr gab es noch keine einheitliche Südgruppe der Oberliga Südwest, nur die südbadischen Vereine spielten in zwei Gruppen. Die beiden Gruppensieger ermittelten daher in einem Finale den Teilnehmer am Endspiel um die französische Zonenmeisterschaft. In Württemberg-Hohenzollern wurden dagegen lediglich Stadt- und Kreismeisterschaften ausgetragen.

|}

Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Südgruppe West

|}

Südgruppe Ost

|}

Finale um die Meisterschaft der Südgruppe

|}

Finale um die französische Zonenmeisterschaft

Das Hinspiel fand am 28. Juli 1946, das Rückspiel am 11. August 1946 statt.

|}

Berlin 
 Vorrunde 

Staffel A

|}

Staffel B

|}

Staffel C

|}

Staffel D

|}

 Finalrunde 

|}

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1945/46
 Britische Zonenmeisterschaft 1945/46

Weblinks 
 Tabellen der Oberliga Südwest 1945–63
 Tabellen der Oberliga Südwest Gruppe Süd 1945–50
 Tabellen der Oberliga Süd 1945–63
 Tabellen der Vertragsliga Berlin 1945–63

Einzelnachweise 

1945
Fußballsaison 1945/46